Théodule est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Théodule est un prénom masculin français, rare, d'origine grecque, signifiant « esclave/serviteur de dieu » (de θεός, théos, « dieu », et δοῦλος, doulos, « esclave/serviteur »).

Théodule peut être aussi un patronyme.

Variantes linguistiques 
Si le prénom existe dans d'autres langues, il est très rare.
 en grec et en anglais : Theodulos
 en italien, Teodulo
 en poitevin : Tiodule
 en portugais et en espagnol, Teódulo (semble aujourd'hui plus populaire au Mexique que dans les autres pays hispanophones).

Saints des Églises chrétiennes 
 Théodule de Palestine, († 309), martyr avec Julien à Césarée de Palestine ; célébré le 17 février.
 Théodule de Constantinople (), préfet de Constantinople, retiré comme  ascète à Éphèse, perché en haut d'une colonne ; célébré localement le 3 décembre.
 Théodule du Valais (), ou Théodore, premier évêque d'Octodure (Martigny), apôtre du Valais ; célébré le 16 août..

Autres religieux 
 Théodule le Syrien, de l'école d'Antioche († sous Zénon, 474-491)
 Theodulos Monachos, moine érudit byzantin du  s., connu également sous le nom de Thomas Magister.
 Teódulo González Fernández  (1911-1936), religieux salésien espagnol, tué pendant la guerre d'Espagne, béatifié en 2007.

Autres personnalités portant ce prénom

France 
 Théodule Ribot, philosophe et psychologue français.
 Augustin Théodule Ribot, peintre réaliste français.
 Théodule Tellier, imprimeur français.

Espagne 
 Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde, plus connu comme Francisco Franco

Mexique 
 Teódulo Ramírez, militaire et révolutionnaire mexicain.
 Teódulo Olivan, révolutionnaire mexicain.
 Teódulo Sillas, maire de Rosamorada, dans l’État de Nayarit, au Mexique.
 Teódulo Contreras, maire de Salinas dans l'État de San Luis Potosí, au Mexique.

Brésil 
 Artur Teódulo Santos, auteur brésilien des paroles de  l’hymne  du Pará.

Comité Théodule 

Dans les institutions françaises, on appelle comité Théodule un comité ou une commission qui a peu ou pas d'utilité. L'expression a été créée par le général de Gaulle :

L'expression est reprise par son successeur François Mitterrand pour rejeter l'idée d'une défense européenne à laquelle on remettrait la responsabilité de l'arme atomique :
{{Citation bloc|Je ne veux pas donner l'arme atomique française à un Comité Théodule européen qui n'appuiera pas sur le bouton, sauf si la majorité de ses membres est menacée. Et si c'est la France qui est menacée et pas la majorité des membres du Comité Théodule, on ne s'en servira pas. L'usage de l'arme nucléaire ne doit pas être livré à un Conseil machin.}}

 Art 
Gérard Delahaye a composé une chanson intitulée Théodule la libellule''.

Toponymes 
 Col de Saint-Théodule, en Suisse
 Glacier du Théodule, en Suisse

Notes et références

Voir aussi
 

Prénom français